Mertasinga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Mertasinga, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Mertasinga, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar